Sierke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernt R. A. Sierke (* 1959), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und seit 1999 Präsident der PFH Private Fachhochschule Göttingen
 Eugen Sierke (1845–1925), Kulturhistoriker und Zeitungsredakteur